Kaštel Žegarski je naselje na jugu Hrvatske, podno Velebita, nedaleko od izvora rijeke Zrmanje. 

Upravno pripada gradu Obrovcu i Zadarskoj županiji. Nalazi se u krškom kraju Bukovice.

Prema popisu stanovništva iz 1991, Kaštel Žegarski je imao 480 stanovnika, od čega 474 Srbina, 5 Hrvata i 1 ostalog.

U Kaštelu Žegarskom se nalazi pravoslavna crkva svetog Đorđa. Sagrađena je 1618. godine.

Stanovništvo

Znamenitosti 

 Stari most preko rijeke Zrmanje

Naselja u sastavu Grada Obrovca